Mate de Luna puede hacer referencia a:

Avenida Mate de Luna, arteria vial de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán.
Fernando de Mendoza Mate de Luna, gobernador colonial de la isla Margarita (Venezuela) y de la provincia argentina de Tucumán, fundador de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, alcalde de Santiago de Chile.
Mario Ferrero Mate de Luna, escritor chileno.